Апатит — горно-обогатительный комбинат, занимающийся производством фосфатного сырья. Предприятие расположено в городе Кировске Мурманской области, является градообразующим предприятием Кировска и Апатитов. Юридически является Кировским филиалом АО «Апатит» (Вологодская область), входящего в группу компаний ФосАгро. Предприятие сбрасывает химические отходы из хвостохранилища АНОФ-2 в самое большое питьевое озеро Мурманской области – Имандра.

История 
Трест «Апатит» был создан 13 ноября 1929 года на базе Хибинских месторождений апатито-нефелиновых руд. Предприятие было построено спецпереселенцами в 1929—1931 годах по постановлению ВСНХ РСФСР от 11 ноября 1929 года.

Первая тонна руды была добыта на Кировском руднике ещё до официального открытия предприятия — 7 октября 1929 года.

В годы Великой Отечественной войны производственное оборудование было эвакуировано на Средний Урал и в Казахстан, а на «Апатите» производились бомбы с зажигательной смесью, мины и ручные гранаты. В 1944 году производство апатитового концентрата было возобновлено.

В 1950—1970-х годах предприятие активно расширялось: в середине 1950-х годов были введены в эксплуатацию Юкспорский и Расвумчоррский подземные рудники, в 1964 году — первый открытый рудник на плато Расвумчорр, названный Центральным, а в середине 1960-х — крупнейшая обогатительная фабрика Европы АНОФ-2. Кроме того, в этот период были построены и введены в эксплуатацию вспомогательные подразделения, а также ТЭЦ комбината и железнодорожный мост через реку Белую.

В 1960-х годах работники предприятия получили высокие государственные награды: в 1965 году проходчик-взрывник Кировского рудника Чуйкин М. Ф., а в 1966 году — бригадир проходчиков Кировского рудника Ананьев А. М. были удостоены звания Героев Социалистического Труда. В 1966 году, одновременно с Ананьевым, большая группа горняков и обогатителей комбината награждена орденами и медалями СССР за успешное выполнение заданий семилетнего плана.

После перестройки спрос на продукцию предприятия резко сократился, что привело к значительному сокращению объёмов производства. Так, если в 1988 году было произведено 20 млн тонн апатитового концентрата, то в 1994 году выпуск того же вида продукции составил только 6 млн тонн.

В 1996—1997 годах предприятие сначала было акционировано, а затем прошло процедуру приватизации, что в итоге позволило вывести «Апатит» из кризиса.

В настоящее время АО «Апатит» представляет собой крупный горнохимический комплекс, состоящий из трех рудников, двух апатит-нефелиновых обогатительных фабрик и различных вспомогательных подразделений.

С 15 октября 2014 г. тип предприятия изменился с ОАО на АО (акционерное общество).

С 2017 г. в Кировске действует Кировский филиал АО «Апатит».

Рудники и месторождения 

Разработка ведется на шести месторождениях: Кукисвумчоррском, Юкспорском, Апатитовом Цирке, Плато Расвумчорр, Коашвинском и Ньоркпахкском.

Рудники предприятия: Кировский (с 1989 года, Кировский и Юкспорские подземные рудники), Расвумчоррский (1954, подземная добыча на Плато Расвумчорр и открытая добыча на Апатитовом Цирке, в состав рудника вошел Центральный рудник — карьер Центральный на Плато Расвумчорр), Восточный (1978, открытая добыча — Коашвинский и Ньоркпахкский карьеры).

Награды 
В советское время «Апатит» неоднократно был награждён государственными наградами: в 1965 году — орденом Ленина, в 1971 году — орденом Октябрьской Революции, а также многократно — Красным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ как победитель Всесоюзного социалистического соревнования. Кроме того, предприятие в 1966 году стало обладателем почётного диплома ВДНХ СССР, а в 1980 году — лауреатом международной премии «Золотой Меркурий».

В 1998 году предприятием был получен сертификат организации TÜV Ecoplan Umwelt GmbH (Германия), подтверждающего высокое качество и экологическую чистоту апатитового концентрата, а в 1999 году «Апатит» был включён в члены межрегиональной некоммерческой Ассоциации производителей фосфатных удобрений «ФосАгро».

Директора предприятия 

В период с 1929 года предприятием «Апатит» поочерёдно управляли 19 директоров:
 Кондриков В. И. (1929—1936)
 Гебер Георгий Гансович  (1937—1937)
 Соснов Константин Иванович (1937—1939)
 Лозбень Иван Феофонович (1939—1939)
 Прокопенко Виктор Абрамович (1939—1940)
 Борисов В. И. (1940—1942)
 Селезнев М. И. (1942—1951)
 Васин К. Д. (1951—1957)
 Борушко И. М. (1960—1964)
 Голованов Г. А. (1963—1983)
 Якимов П. Н. (1983—1987)
 Поздняков А. В. (1987—1994)
 Шапошник Ю. П. (1994—1997)
 Федоров С. Г. (1997—2001)
 Григорьев А. В. (2001—2008)
 Шапошник Ю. П. (2008—2010)
 Никитин К. В. (2010—2014) (погиб в авиакатастрофе)
 Григорьев А. В. (2014—2014) (погиб в авиакатастрофе)
 Давыденко В. В. (2014—2016)
 Чистяков Г. В. (2016—2016)
 Абрашитов А.Ю (2017—2019)
 Гильгенберг А.А (2019—н.в.)

Еженедельная газета комбината 
С 5 апреля 1989 года выходит еженедельная газета «Хибинский вестник».

См. также 
 АНОФ-2
 АНОФ-3

Примечания

Литература 
 Киселёв А. А., Краснобаев А. И., Баранов А. В. Гигант в Хибинах: история ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции производственного объединения «Апатит» им. С. М. Кирова (1929—1979). Мурманск: Кн. изд-во, 1981. — 200 с., ил.
 
 

Горно-обогатительные комбинаты России
Горнодобывающие компании СССР

Предприятия Мурманской области